

Musica 
 Fiori – album dei Rio del 2013
 Fiori – singolo di Giaime del 2019

Persone 
 Adriano Fiori (1865-1950) – medico, botanico e micologo italiano
 Alessandro Fiori (1976) – cantautore, violinista, attore, pittore e scrittore italiano
 Carlos Eduardo de Fiori Mendes, meglio noto come Cadú (1986) – calciatore brasiliano
 Diana Grange Fiori (1918-2001) – scrittrice, traduttrice e francesista italiana
 Fabrizio Della Fiori (1951) – ex cestista italiano
 Francesco Fiori (1953) – politico italiano
 Francesco Fiori (1967) – ex calciatore italiano
 Francesco Fiori (1953) – politico italiano
 Giovanni Stanchi Dei Fiori (1608-1675) – pittore italiano
 Giovannino Fiori (1924) – politico italiano
 Giuseppe Fiori (1923-2003) – un giornalista, scrittore e politico italiano
 Giuseppe Fiori (1942) – scrittore italiano
 Mario de' Fiori, pseudonimo di Mario Nuzzi (1603-1673) – pittore italiano
 Patrick Fiori, pseudonimo di Patrick Jean-François Chouchayan (1969) – cantante francese di origini armene e corse
 Publio Fiori (1938) – politico italiano
 Raymond Fiori (1931-1994) – allenatore di calcio e calciatore francese
 Silvia Fiori (1994) – pallavolista italiana
 Stefan Fiori (...) – cantante italiano
 Umberto Fiori (1949) – insegnante, scrittore, poeta e musicista italiano
 Valerio Fiori (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pittura 
 Fiori – dipinto di Alberto Caligiani
 Fiori – dipinto di Francesco Carini
 Fiori – dipinto di Charles Fayod
 Fiori – titolo di due dipinti di Ivan Karpov

Altro 
 Fiori – uno dei semi delle carte da gioco

Altri progetti